Floresta (Colombia), een gemeente in Colombia
Floresta (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Messina 
Floresta (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Floresta (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco